Hatakeyama ist der Familienname folgender Personen:

 Hatakeyama (Klan), japanische Daimyō-Familie
 Hatakeyama Kinsei (1897–1995), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Issei Hatakeyama (1881–1971), japanischer Ingenieur, Unternehmer und Sammler
 Kensuke Hatakeyama (* 1985), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Naoya Hatakeyama (* 1958), japanischer Fotograf
 Shigeo Hatakeyama (* 1977), japanischer Diskuswerfer
 Takanori Hatakeyama (* 1975), japanischer Boxer
 Yōsuke Hatakeyama (* 1980), japanischer Nordischer Kombinierer